Hylas steht für:

 Hylas, Figur in der griechischen Mythologie
 Hylas, Pseudonym von Andreas Hartmann (Schriftsteller) (um 1612–nach 1682), deutscher Schriftsteller

HYLAS steht als Abkürzung für:
 HYLAS, britischer Kommunikationssatellit, gestartet 2010
 HYLAS 2, britischer Kommunikationssatellit, gestartet 2012